43-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
24 января 1986 года

Лучший фильм (драма): 
«Из Африки»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Честь семьи Прицци»

Лучший драматический сериал: 
«Она написала убийство»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Золотые девочки»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Драгоценность в короне»

< 42-я Церемонии вручения 44-я >

43-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1985 год состоялась 24 января 1986 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 2 января 1986 г..

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 4/6: «Честь семьи Прицци»
 3/6: «Из Африки»
 0/6: «Свидетель»
 1/5: «Цветы лиловые полей»
 1/4: «Пурпурная роза Каира»
 0/4: «Поцелуй женщины-паука» / «Назад в будущее»
 1/3: «Поезд-беглец»
 1/2: «Агнесса Божья» / «Белые ночи»
 0/2: «Кордебалет» / «Дважды в жизни» / «Маска» / «Любовь Мёрфи» / «Год дракона»
 1/1: «Официальная версия»

См. также 
 «Оскар» 1986 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1986 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1986 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1986 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1986 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс «Золотой глобус» 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1986 года
События 24 января
Январь 1986 года
1986 год в Калифорнии